Каптагаев — фамилия; имеет женскую форму Каптагаева.
 Каптагаев, Мухтар — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Каптагаев, Эмильбек Саламатович (род. 1957) — киргизский государственный деятель.